Аэропорт имени Мерла К. (Мадхоула) Смита, также известный как Аэропорт Кордова Смит, (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в 20 километрах к юго-востоку от города Кордова (Аляска), США.

Деятельность аэропорта субсидируется за счёт средств Федеральной программы США  по обеспечению воздушного сообщения между небольшими населёнными пунктами страны.

Операционная деятельность 
Аэропорт имени Мерла К. (Мадхоула) Смита занимает площадь в 1197 гектар, расположен на высоте 16 метров над уровнем моря и эксплуатирует две взлётно-посадочные полосы:
 9/27 размерами 2286 x 46 метров с асфальтовым покрытием;
 16/34 размерами 579 x 9 метров с гравийным покрытием.

За период с 31 декабря 2006 по 31 декабря 2007 года Аэропорт Кордова Смит обработал 13 990 операций по взлётам и посадкам самолётов (в среднем 38 операций в день), из них 46 % пришлось на рейсы авиации общего назначения, 29 % — аэротакси, 18 % — на регулярные коммерческие перевозки и 7 % составили рейсы военной авиации. В данный период в аэропорту базировалось 29 воздушных судов, из которых 93 % составили однодвигательные самолёты и 7 % — вертолёты.

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 FAA Alaska airport diagram (GIF)

Аэропорты Аляски
Аэропорты США, названные в честь людей
Валдиз-Кордова